

Località 
 Gerbido – Frazione del comune di Grugliasco
 Gerbido – Frazione del comune di Piacenza
 Gerbido – Frazione del comune di Villareggia

Altro 
 Gerbido – terreno incolto